pauci, (Araneae) grupa (oko 40 000 vrsta) paukolikih životinja za koju je karakteristično da imaju posebne paučinaste žlijezde
 Pauci (Brod Moravice), naselje u općini Brod Moravice, Hrvatska
 4. gardijska brigada "Pauci"